Cet article recense les éclipses solaires qui se sont produites ou qui se produiront au cours du .

Statistiques 
Le  compte 224 éclipses solaires : 77 partielles, 72 annulaires, 68 totales et 7 hybrides. Deux éclipses annulaires et une éclipse totale sont excentrées : dans ces trois cas, le centre du cône d'ombre de la Lune ne touche pas la Terre.

Toutes les années comportent au moins deux éclipses solaires. 2018, 2019, 2036, 2038, 2054, 2057, 2058, 2069, 2083, 2084, 2087 et 2098 en comportent trois. 2011, 2029, 2047, 2065, 2076 et 2094 en comportent quatre.

Durées maximales :
 éclipse annulaire : 15 janvier 2010 (11 min 8 s) ;
 éclipse totale : 22 juillet 2009 (6 min 39 s) ;
 éclipse hybride : 3 novembre 2013 (1 min 40 s).

Durées minimales :
 éclipse annulaire : 16 décembre 2085 (19 s) ;
 éclipse totale : 31 mai 2068 (1 min 6 s) ;
 éclipse hybride : 6 décembre 2067 (8 s).

Liste 
La liste suivante résume les éclipses du . Les colonnes « Heure », « Durée » et « Localisation » font référence à l'instant de plus grande éclipse. Pour chaque éclipse, son saros correspondant est indiqué, ainsi que son type (totale, annulaire, partielle ou hybride). Les données proviennent du Goddard Space Flight Center.

Annexes

Articles connexes 
 Liste d'éclipses solaires
 Liste des éclipses solaires du  siècle

Notes et références

Liens externes 

Liste d'eclipses solaires du XXI
eclipse
ListeDesEclipses